Generali Ladies Linz 2015 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2015 является 29-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Линце с 12 по 18 октября 2015 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Сингапуре.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Шафаржова (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анастасия Павлюченкова провела третий финал в зальном соревновании тура ассоциации и одержала третью победу.
 Анна-Лена Фридзам сыграла в финале соревнования WTA Тура в второй раз в карьере.

Парный разряд

См. также 
 Generali Ladies Linz
 WTA Тур 2015
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2015 года
2015